Dihidroprogesteron se može odnositi na:

 5α-Dihidroprogesteron
 5β-Dihidroprogesteron
 20α-Dihidroprogesteron (20α-hidroksiprogesteron)
 3α-Dihidroprogesteron
 3β-Dihidroprogesteron
 17α,21-Dihidroprogesteron (11-deoksikortizol)
 11β,21-Dihidroprogesteron (kortikosteron)

Vidi još
 Progesteron
 Pregnandion
 Pregnanolon
 Pregnanediol
 Pregnanetriol
 Hidroksiprogesteron

Прегнани